Henri Jean Descoings (1860-1947), général français ;
 Bernard Descoings (né en 1931), botaniste français ;
 Richard Descoings (1958-2012), haut fonctionnaire français.